Браунсберг — місто у Східній Пруссії; після 1945 р. стало польським Браневом.
Браунсберг — у 1818—1945 повіт у Східній Пруссії.
Бій за Браунсберг (1807)
Браунсберзький замок